

Geografia 
 Chella – sito archeologico in Marocco.
 Chella – comune della Spagna nella Comunità Valenciana.

Persone 
 Mario Chella (1934-2022) – politico italiano
 Tito Chella (1881-1923) – matematico italiano

Pagine correlate 
 Chelli
 Chelle